Władysław Czaykowski ist der Name folgender Personen:

* Władysław Czaykowski (Politiker, 1846) (1846–1919), polnischer Anwalt und Politiker, Abgeordneter zum Galizischen Landtag und zum Österreichischen Reichsrat 
 Władysław Czaykowski (Wirtschaftswissenschaftler) (1906–??), polnischer Agrarökonom 
 Władysław Wiktor Czaykowski (1844–1917), polnischer Jurist und Politiker, Abgeordneter zum Galizischen Landtag und zum Österreichischen Abgeordnetenhaus